Područna liga NSP Vinkovci za sezonu 1975./76. je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije  
Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak područne lige bi se plasirao u Slavonsku nogometnu zonu - Posavska skupina, dok bi posljednja momčad ispadala u niži rang (Grupno prvenstvo nogometnog podsaveza Vinkovci).  
Prvak lige je bila "Sloga" iz Štitara.

Tablica

Bilješke 
NK Jadran Gunja je kažnjen oduzimanjem 2 boda

Unutrašnje povenice 
 Slavonska nogometna zona Posavska skupina 1975./76.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ante Knežević: Meteor sja 80 godina, monografija NK Meteor Slakovci, Slakovci 2009. godine
  

1975-76
1975-76
Vinkovci